И́льдико Э́ньеди (; 15 ноября 1955, Будапешт) — венгерский кинорежиссёр. Лауреат Золотого медведя, главной премии Берлинского кинофестиваля, за фильм «О теле и душе».

Биография и творчество 
Дочь географа Дьёрдя Эньеди. Училась экономике и кинорежиссуре в Будапеште и Монпелье. Снимала документальные и короткометражные ленты. Дебютный полнометражный фильм Мой XX век (1989) принёс ей мировую известность. В её фильмах снимались Олег Янковский, Александр Кайдановский.

Карьера 
Ильдико Эниеди получила премию «Золотая камера» за фильм «Мой 20-ый век» на Канском кинофестивале 1989 года. В этом же году она начала преподавать в Академии драмы и кино в Будапеште (известный как Университет театра и кино).

В 1992 году была членом жюри на 42-ом Берлинском международном кинофестивале.

В 1994 году фильм «Волшебное Хантер» был введён в основной конкурс на 51-ом Венецианском кинофестивале. 

В 2007 году  была членом жюри на 29-ом Московском международном кинофестивале .  

Получила докторскую степень в Университете театра и кино в 2011 году. 

В 2012 году HBO Europe нанял Эниеди для руководства венгерским шоу Terápia, адаптацией на израильское шоу BeTipul о терапевте, который проводит свою неделю, помогая другим, прежде чем получить собственную психологическую помощь. 

Премьера фильма Эниеди «О теле и душе» состоялась в 2017 году на 67-ом Берлинском международном кинофестивале, где Эниеди получила «Золотого медведя». Фильм был номинирован на премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке, представляющий Венгрию. 

В 2018 году Эниеди объявила, что её следующий фильм будет адаптацией «Истории моей жены», о человеке, который заключает пари со своим другом, чтобы жениться на следующей женщине, которая зайдёт в кафе, где они едят. Фильм был снят по мотивам романа Милана Фюста.

Также Ильдико Эниеди была президентом Венгерской гильдии режиссёров.

Фильмография 
 Flirt/Hipnózis (1980)
 A néző (1981)
 Rózsalovag (1984)
 Új könyvek (1985)
 Vakond (1985)
 Invázió (1985)
 Hülyeség nem akadály (1986)
 Мой XX век (1989, в титрах — 1988, Золотая камера)
 Lidércek (1988)
 Téli hadjárat (1991)
 Bűvös vadász / Волшебный стрелок (1994, по мотивам оперы Вебера)
 A gyár (1995)
 Tamás és Juli / Тамаш и Юли (1997)
 Simon mágus / Симон Волхв (1998, премия Дон-Кихота и специальное упоминание критики на фестивале в Локарно, Золотая ветвь актёру Петеру Андораи на кинофестивале в Бордо и другие награды)
 Ország és irodalom (1999)
 Európából Európába (2004)
 Mi volt ez az egész? (2004)
 A fény ösvényei (2005)
 8 (2007)
 Első szerelem (2008, документальный)
 Terápia (2012, телевизионный)
 Teströl és lélekröl / О теле и душе (2017, Золотой медведь Берлинского кинофестиваля, приз ФИПРЕССИ и экуменического жюри)

Признание 
Член жюри Берлинского кинофестиваля (1992, 1994).

Примечания

Ссылки 
 На сайте IMDB
 
 

Кинорежиссёры-документалисты Венгрии
Лауреаты премии имени Белы Балажа